Churfürst ist der Ortsname von:

 Churfürst (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Churfürst (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Kurfürst